Niavarani kan syfta på:

 Shebly Niavarani (född 1979), svensk skådespelare knuten till Stockholms Stadsteaters ensemble. Bror till Shima Niavarani.
 Shima Niavarani (född 1985), svensk skådespelare, dramatiker, regissör och sångare. Syster till Shebly Niavarani.